

Patronyme 

 Alfred Wenger, dirigeant du Racing Club de Strasbourg.
 Allan Wenger, (1949-), acteur de doublage brittanique
 Antoine Wenger (1919-2009), ecclésiastique français.
 Arsène Wenger (1949-), footballeur et entraineur français.
 Brahm Wenger, compositeur américain de musiques de films
 Étienne Wenger (1952-), sociologue
 Jürg Wenger (1969), skeletonneur suisse.
 Lauren Wenger (1984-), joueuse de water-polo américaine.
 Livio Wenger (1993-), patineur de vitesse suisse.
 Louis Wenger (1809-1861), architecte suisse.
 Meryll Wenger (1994-) footballeuse française.
 Nelly Wenger (1955-), personnalité suisse.
 Ruth Wenger (1897-1994), chanteuse d'opéra et peintre suisse.
 Susanne Wenger (1915-2009), artiste peintre autrichienne.

Économie 
 Wenger, entreprise suisse de coutellerie.